Чемпіонат УРСР із-поміж дублюючих складів 1971 — офіційне змагання, організоване Федерацією футболу УРСР у січні 1971-го за участі молодіжних складів українських клубів, які виступали в найвищому дивізіоні чемпіонату колишнього СРСР.

Історія 
На початку 1971 року Федерація футболу УРСР вирішила провести зимову першість для дублюючих складів команд, які представляли республіку у вищій лізі чемпіонату колишнього Союзу. ЇЇ учасниками стали: «Динамо» (Київ), «Зоря» (Ворошиловград), «Шахтар» (Донецьк), «Карпати» (Львів). Грали в два кола на київському стадіоні «Авангард» (нині — «Старт») у період між 12 та 17 січня.

Календар ігор

Турнірна таблиця

Цікавий факт 
Найкращим гравцем чемпіонату визнали 19-літнього форварда киян Олега Блохіна, який забив 11 м’ячів у шести іграх (1+0+2+0+5+3). По суті, це був турнір, на якому славетний футболіст заявив про себе.

Див. також 
 Чемпіонат СРСР з футболу серед дублерів
 Молодіжний чемпіонат України з футболу
 Чемпіонат U-19 України з футболу

Джерела 
 Газета «Петровец» (Київ) за 18 січня 1971 року, № 2, с. 4
 Газета «Прапор змагання» (Київ) за 19 січня 1971 року, № 6, с. 8

Посилання 
 Інформація про чемпіонат УРСР із-поміж дублюючих складів 1971 у фондах Центрального державного електронного архіву України

Футбольні змагання в УРСР
1971 у футболі